Ferdinando Aschieri – matematico italiano
 Pietro Aschieri – ingegnere e architetto italiano